hrabstwo Greeley (ang. Greeley County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Greeley (ang. Greeley County) w USA, w stanie Nebraska